Bolesławiec, comune del voivodato della Bassa Slesia
 Bolesławiec, comune del voivodato di Łódź
 Bolesławiec, comune rurale del voivodato della Bassa Slesia